Altieri steht für:

 Altieri (Adelsgeschlecht), italienische Adelsfamilie

Altieri ist der Familienname folgender Personen:
 Alan D. Altieri (1952–2017), italienischer Schriftsteller
 Antônio Carlos Altieri (* 1951), brasilianischer Bischof
 Elena Altieri (1910–1997), italienische Schauspielerin
 Emilio Altieri (1590–1676), von 1670 bis 1676 Papst Clemens X. der katholischen Kirche

 Lodovico Altieri (1805–1867), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche
 Luis Altieri (* 1962), argentinischer Maler, Grafiker und Yogi
 Vincenzo Maria Altieri (1724–1800), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche